Большая швейцарка ФИДЕ 2021 — международный шахматный турнир, проходивший с 25 октября по 8 ноября 2021 года в Риге (столице Латвии) и являвшийся частью отборочного цикла к Матчу за звание чемпиона мира по шахматам 2023.

Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов, далее 50 минут на 20 ходов, потом 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого хода. Призовой фонд турнира составил $ 425 000.

В турнире приняли участие 108 шахматистов. Победителем (с отрывом в пол-очка, набрав 8 очков из 11) стал французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа. По результатам Большой швейцарки в турнир претендентов 2022 прошли Фирузджа и занявший второе место Фабиано Каруана; на тот момент в турнир претендентов уже прошли Ян Непомнящий, Теймур Раджабов, Ян-Кшиштоф Дуда и Сергей Карякин.

Параллельно с открытым турниром проходил женский турнир, в котором победила китайская шахматистка Лэй Тинцзе.

Турнирная таблица 

 {| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+ Большая швейцарка ФИДЕ 2021 (число в скобках означает номер противника)
|-
!  !! Имя !! Рей. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !!  !!  !!  !! 
|-
|align=center|1
|align=left|
|align=center|2770
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|8
|align=center|68,0
|align=center|72,0
|align=center|50,25
|-
|align=center|2
|align=left|
|align=center|2800
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|67,0
|align=center|72,5
|align=center|49,75
|-
|align=center|3
|align=left|
|align=center|2654
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|63,5
|align=center|68,5
|align=center|45,75
|-
|align=center|4
|align=left|
|align=center|2704
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|66,5
|align=center|72,0
|align=center|44,50
|-
|align=center|5
|align=left|
|align=center|2630
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|65,5
|align=center|70,0
|align=center|43,25
|-
|align=center|6
|align=left|
|align=center|2763
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|65,0
|align=center|70,0
|align=center|43,50
|-
|align=center|7
|align=left|
|align=center|2666
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|64,5
|align=center|70,0
|align=center|42,25
|-
|align=center|8
|align=left|
|align=center|2659
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|64,5
|align=center|68,5
|align=center|41,50
|-
|align=center|9
|align=left|
|align=center|2658
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|62,5
|align=center|66,5
|align=center|40,25
|-
|align=center|10
|align=left|
|align=center|2664
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|61,5
|align=center|65,5
|align=center|40,50
|-
|align=center|11
|align=left|
|align=center|2658
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|61,0
|align=center|65,0
|align=center|39,25
|-
|align=center|12
|align=left|
|align=center|2690
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|60,5
|align=center|66,0
|align=center|41,50
|-
|align=center|13
|align=left|
|align=center|2654
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|60,5
|align=center|64,5
|align=center|39,75
|-
|align=center|14
|align=left|
|align=center|2720
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|60,0
|align=center|64,5
|align=center|40,00
|-
|align=center|15
|align=left|
|align=center|2643
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|60,0
|align=center|63,0
|align=center|39,25
|-
|align=center|16
|align=left|
|align=center|2699
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|56,5
|align=center|61,5
|align=center|39,00
|-
|align=center|17
|align=left|
|align=center|2605
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|66,5
|align=center|70,5
|align=center|40,75
|-
|align=center|18
|align=left|
|align=center|2652
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|64,0
|align=center|68,0
|align=center|38,75
|-
|align=center|19
|align=left|
|align=center|2714
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|61,5
|align=center|66,0
|align=center|37,50
|-
|align=center|20
|align=left|
|align=center|2624
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|61,5
|align=center|65,0
|align=center|36,50
|-
|align=center|21
|align=left|
|align=center|2704
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|59,5
|align=center|64,5
|align=center|37,00
|-
|align=center|22
|align=left|
|align=center|2663
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|59,5
|align=center|64,0
|align=center|37,75
|-
|align=center|23
|align=left|
|align=center|2727
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|59,5
|align=center|63,5
|align=center|36,50
|-
|align=center|24
|align=left|
|align=center|2686
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|59,5
|align=center|63,5
|align=center|36,50
|-
|align=center|25
|align=left|
|align=center|2662
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|59,5
|align=center|63,5
|align=center|36,50
|-
|align=center|26
|align=left|
|align=center|2782
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|58,5
|align=center|63,5
|align=center|36,75
|-
|align=center|27
|align=left|
|align=center|2700
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|58,5
|align=center|62,5
|align=center|34,25
|-
|align=center|28
|align=left|
|align=center|2649
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|58,0
|align=center|62,0
|align=center|35,50
|-
|align=center|29
|align=left|
|align=center|2710
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|58,0
|align=center|62,0
|align=center|34,25
|-
|align=center|30
|align=left|
|align=center|2719
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|55,5
|align=center|58,5
|align=center|33,50
|-
|align=center|31
|align=left|
|align=center|2640
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|66,0
|align=center|69,5
|align=center|35,75
|-
|align=center|32
|align=left|
|align=center|2659
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|62,5
|align=center|67,5
|align=center|34,50
|-
|align=center|33
|align=left|
|align=center|2654
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|62,5
|align=center|67,0
|align=center|34,00
|-
|align=center|34
|align=left|
|align=center|2632
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|62,5
|align=center|66,0
|align=center|33,00
|-
|align=center|35
|align=left|
|align=center|2647
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|62,0
|align=center|66,0
|align=center|32,75
|-
|align=center|36
|align=left|
|align=center|2644
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|60,5
|align=center|64,5
|align=center|32,25
|-
|align=center|37
|align=left|
|align=center|2607
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|60,0
|align=center|65,5
|align=center|35,75
|-
|align=center|38
|align=left|
|align=center|2701
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|58,0
|align=center|62,5
|align=center|32,25
|-
|align=center|39
|align=left|
|align=center|2626
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|58,0
|align=center|61,0
|align=center|30,00
|-
|align=center|40
|align=left|
|align=center|2691
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|57,5
|align=center|62,0
|align=center|33,75
|-
|align=center|41
|align=left|
|align=center|2652
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|57,0
|align=center|60,0
|align=center|32,00
|-
|align=center|42
|align=left|
|align=center|2632
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|56,0
|align=center|60,0
|align=center|31,50
|-
|align=center|43
|align=left|
|align=center|2608
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|align=center|31,00
|-
|align=center|44
|align=left|
|align=center|2691
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|align=center|29,75
|-
|align=center|45
|align=left|
|align=center|2609
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|align=center|29,50
|-
|align=center|46
|align=left|
|align=center|2619
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|52,0
|align=center|55,0
|align=center|27,25
|-
|align=center|47
|align=left|
|align=center|2631
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|63,5
|align=center|68,0
|align=center|32,75
|-
|align=center|48
|align=left|
|align=center|2622
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|62,0
|align=center|67,0
|align=center|33,75
|-
|align=center|49
|align=left|
|align=center|2646
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|62,0
|align=center|65,0
|align=center|30,50
|-
|align=center|50
|align=left|
|align=center|2621
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|61,5
|align=center|65,5
|align=center|30,75
|-
|align=center|51
|align=left|
|align=center|2639
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|61,5
|align=center|65,5
|align=center|30,50
|-
|align=center|52
|align=left|
|align=center|2638
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|60,0
|align=center|64,0
|align=center|30,25
|-
|align=center|53
|align=left|
|align=center|2691
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|59,0
|align=center|63,0
|align=center|29,25
|-
|align=center|54
|align=left|
|align=center|2621
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|59,0
|align=center|63,0
|align=center|29,00
|-
|align=center|55
|align=left|
|align=center|2639
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|58,0
|align=center|61,5
|align=center|26,75
|-
|align=center|56
|align=left|
|align=center|2646
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|58,0
|align=center|61,0
|align=center|29,25
|-
|align=center|57
|align=left|
|align=center|2609
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|57,5
|align=center|61,5
|align=center|28,00
|-
|align=center|58
|align=left|
|align=center|2634
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|57,0
|align=center|61,0
|align=center|30,25
|-
|align=center|59
|align=left|
|align=center|2691
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|57,0
|align=center|61,0
|align=center|29,75
|-
|align=center|60
|align=left|
|align=center|2651
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|57,0
|align=center|61,0
|align=center|27,50
|-
|align=center|61
|align=left|
|align=center|2640
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|57,0
|align=center|60,5
|align=center|26,50
|-
|align=center|62
|align=left|
|align=center|2587
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|56,0
|align=center|60,0
|align=center|28,00
|-
|align=center|63
|align=left|
|align=center|2629
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|55,5
|align=center|60,0
|align=center|26,25
|-
|align=center|64
|align=left|
|align=center|2655
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|55,0
|align=center|59,5
|align=center|28,75
|-
|align=center|65
|align=left|
|align=center|2549
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|53,5
|align=center|57,5
|align=center|26,75
|-
|align=center|66
|align=left|
|align=center|2694
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|53,0
|align=center|57,0
|align=center|27,75
|-
|align=center|67
|align=left|
|align=center|2577
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|51,0
|align=center|55,0
|align=center|27,50
|-
|align=center|68
|align=left|
|align=center|2680
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|49,5
|align=center|53,5
|align=center|25,50
|-
|align=center|69
|align=left|
|align=center|2657
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|47,5
|align=center|50,5
|align=center|23,75
|-
|align=center|70
|align=left|
|align=center|2612
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|62,5
|align=center|67,0
|align=center|29,75
|-
|align=center|71
|align=left|
|align=center|2648
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|61,5
|align=center|65,5
|align=center|29,25
|-
|align=center|72
|align=left|
|align=center|2618
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|59,5
|align=center|63,5
|align=center|26,25
|-
|align=center|73
|align=left|
|align=center|2621
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|59,0
|align=center|63,0
|align=center|26,75
|-
|align=center|74
|align=left|
|align=center|2622
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|55,5
|align=center|59,5
|align=center|23,25
|-
|align=center|75
|align=left|
|align=center|2640
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|55,0
|align=center|57,0
|align=center|23,25
|-
|align=center|76
|align=left|
|align=center|2628
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|54,0
|align=center|56,0
|align=center|19,00
|-
|align=center|77
|align=left|
|align=center|2682
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|52,0
|align=center|56,5
|align=center|24,75
|-
|align=center|78
|align=left|
|align=center|2602
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|51,0
|align=center|55,0
|align=center|22,50
|-
|align=center|79
|align=left|
|align=center|2659
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|49,5
|align=center|52,5
|align=center|22,50
|-
|align=center|80
|align=left|
|align=center|2582
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|57,0
|align=center|61,0
|align=center|22,75
|-
|align=center|81
|align=left| Владислав Ковалёв
|align=center|2634
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|55,5
|align=center|59,0
|align=center|22,75
|-
|align=center|82
|align=left|
|align=center|2606
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|55,5
|align=center|57,5
|align=center|19,50
|-
|align=center|83
|align=left|
|align=center|2620
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|53,0
|align=center|56,0
|align=center|21,25
|-
|align=center|84
|align=left|
|align=center|2597
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|52,5
|align=center|56,5
|align=center|21,00
|-
|align=center|85
|align=left|
|align=center|2624
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|52,5
|align=center|56,0
|align=center|20,50
|-
|align=center|86
|align=left|
|align=center|2629
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|52,0
|align=center|56,0
|align=center|20,50
|-
|align=center|87
|align=left|
|align=center|2602
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|52,0
|align=center|56,0
|align=center|19,75
|-
|align=center|88
|align=left|
|align=center|2617
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|51,5
|align=center|55,0
|align=center|19,75
|-
|align=center|89
|align=left|
|align=center|2521
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|51,5
|align=center|53,5
|align=center|19,00
|-
|align=center|90
|align=left|
|align=center|2672
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|44,0
|align=center|46,0
|align=center|16,50
|-
|align=center|91
|align=left|
|align=center|2635
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|60,5
|align=center|64,5
|align=center|24,00
|-
|align=center|92
|align=left|
|align=center|2570
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|56,0
|align=center|60,0
|align=center|22,50
|-
|align=center|93
|align=left|
|align=center|2638
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|55,5
|align=center|59,5
|align=center|19,25
|-
|align=center|94
|align=left|
|align=center|2625
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|54,0
|align=center|57,0
|align=center|18,25
|-
|align=center|95
|align=left|
|align=center|2627
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|53,5
|align=center|56,5
|align=center|18,00
|-
|align=center|96
|align=left|
|align=center|2673
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|52,5
|align=center|56,5
|align=center|21,00
|-
|align=center|97
|align=left|
|align=center|2541
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|52,0
|align=center|55,5
|align=center|18,50
|-
|align=center|98
|align=left|
|align=center|2569
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|50,5
|align=center|53,5
|align=center|17,00
|-
|align=center|99
|align=left|
|align=center|2658
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|47,5
|align=center|50,5
|align=center|14,75
|-
|align=center|100
|align=left|
|align=center|2577
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|47,0
|align=center|49,0
|align=center|15,25
|-
|align=center|101
|align=left|
|align=center|2577
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|47,0
|align=center|49,0
|align=center|14,75
|-
|align=center|102
|align=left|
|align=center|2642
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|45,0
|align=center|48,0
|align=center|16,75
|-
|align=center|103
|align=left|
|align=center|2550
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|43,0
|align=center|45,0
|align=center|14,50
|-
|align=center|104
|align=left|
|align=center|2467
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3½
|align=center|49,0
|align=center|51,0
|align=center|13,50
|-
|align=center|105
|align=left|
|align=center|2508
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|3½
|align=center|42,0
|align=center|44,0
|align=center|11,75
|-
|align=center|106
|align=left|
|align=center|2543
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3
|align=center|49,0
|align=center|51,0
|align=center|14,00
|-
|align=center|107
|align=left|
|align=center|2510
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|3
|align=center|47,5
|align=center|51,0
|align=center|12,25
|-
|align=center|108
|align=left|
|align=center|2484
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|2
|align=center|42,5
|align=center|45,5
|align=center|7,25
|}

Ссылки 
 FIDE Chess.com Grand Swiss 2021

Примечания 

Шахматные турниры
2021 год в шахматах